Hans von Halban (1908-1964), est un physicien français d'origine autrichienne
 Josef von Halban (1870-1937), gynécologue et un obstétricien autrichien
 Leo Halban (1838-1897), médecin légiste